Репни́н — русская фамилия (женская форма — ).
 Репнины — русский княжеский род из числа потомков Михаила Всеволодовича.

Носители фамилии 
 Репнин, Александр Андреевич (ум. 1612) — русский военный и государственный деятель, дворянин, стольник и полковой воевода.
 Репнин, Андрей Васильевич (ок. 1530 — после 1584) — князь, стольник, воевода.
 Репнин, Аникита Иванович (1668—1726) — русский генерал-фельдмаршал, участник Северной войны, губернатор Лифляндской губернии с 1719 года.
 Репнин, Афанасий Борисович (ум. 1683) — русский государственный деятель, стольник
 Репнин, Борис Александрович (ум. 1670) — князь, боярин, государственный деятель, дипломат, воевода в период царствования царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
 
 Репнин, Иван Борисович (1617—1697) — боярин и воевода.
 Репнин, Михаил Петрович (ум. 1565) — боярин и воевода.
 
 
 Репнин, Флор Филиппович (в ряде источников — Фомин; 1788—1855) — российский художник и педагог.

Персонаж 
 Репнин, Савел Петрович — персонаж повести братьев Стругацких «Попытка к бегству».

См. также 
 Сейм Репнина — сейм Речи Посполитой, проходивший в Варшаве с 5 октября 1767 года по 27 февраля 1768 года.